Air Gabon – compagnia aerea con sede a Libreville, Gabon
 Fiume Gabon – fiume del Gabon
 Gabon – Paese dell'Africa centrale
 Nazionale di calcio del Gabon – rappresentativa nazionale calcistica del Gabon